HMS Hibernia peut faire référence à :

Navire 
Quatre vaisseaux et un établissement côtier de la Royal Navy ont porté le nom d'HMS Hibernia, en référence à l'appellation latine de l'Irlande (Hibernia).

 HMS Hibernia devait être un vaisseau de 74 canons de troisième rang. Il est renommé  en 1763 et lancé en 1765.
  est un vaisseau de ligne de premier rang de 110 canons, lancé en 1804. Il devient le navire amiral de la flotte basée à Malte en 1855, et est démantelé en 1902.
 HMS Hibernia est un base ship, lancé en 1863 comme frégate à coque en fer HMS Achilles. Elle est rebaptisée HMS Hibernia en 1902, puis HMS Egmont en 1904, HMS Egremont en 1916 et HMS Pembroke en 1919, avant d'être vendue en vue d'être démantelée en 1923.
  est un cuirassé pré-dreadnought de classe King Edward VII lancé en 1905 et vendu en 1921.
  est une base de la Royal Naval Reserve située en Irlande du Nord, mise en service à Lisburn en 2010.

Établissement terrestre 
 HMS Hibernia, établissement terrestre de la Royal Navy en Irlande du Nord.

Nom de bateau de la Royal Navy